Квалификационный раунд юношеского чемпионата Европы по футболу 2007 стал первым раундом отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2007.

48 команд были поделены на 12 групп по 4 в каждой, одна из команд в каждой группе принимала у себя все матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, прошли в элитный раунд. Бельгия прошла автоматически в финальную часть на правах хозяев. Англия, Испания и Португалия автоматически прошли в элитный раунд, имея лучший рейтинг среди всех сборных перед отбором. Матчи прошли осенью 2006 года.

 Хозяева групп указаны курсивом.

Группы

Группа 1 
26 сентября — 1 октября 2006

Группа 2 
19-24 сентября 2006

Группа 3 
25-30 сентября 2006

Группа 4 
17-22 ноября 2006

Группа 5 
13-17 октября 2006

Группа 6 
23-28 сентября 2006

Группа 7 
15-20 сентября 2006

Группа 8 
27 сентября — 1 октября 2006

Группа 9 
15-20 октября 2006

Группа 10 
30 сентября — 5 октября 2006

Группа 11 
16-21 сентября 2006

Группа 12 
19-24 октября 2006

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Примечания

Ссылки 
 UEFA
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2006 году